Раевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Раевское сельское поселение — входит в Земетчинский район Пензенской области
 Раевское сельское поселение — входит в Ивантеевский район Саратовской области
 Раёвское сельское поселение — входит в Моршанский район Тамбовской области